Виндорф:

 Виндорф — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Виндорф — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Виндорф — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.